Koszary (deutsch Kaserne) ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Koszary (Czersk), Weiler in der Gmina Czersk in der Woiwodschaft Pommern
 Koszary (Iłża), Dorf der Gmina Iłża im Powiat Radomski der Woiwodschaft Masowien
 Koszary (Limanowa), Dorf der Gmina Limanowa in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Koszary (Sompolno), Dorf der Gmina Sompolno in der Woiwodschaft Großpolen
 Koszary (Zwoleń), Dorf der Gmina Zwoleń im Powiat Zwoleński der Woiwodschaft Masowien